Women in Jazz ist der Name folgender Veranstaltungen:

 Women in Jazz (Austin), Texas, Vereinigte Staaten 
 Women in Jazz (New York City), Vereinigte Staaten 
 Women in Jazz (Halle) in Halle (Saale), Deutschland
 Women in Jazz South Florida, Vereinigte Staaten